Seznam guvernerjev Missourija.

 

Missouri